PDC har flere betydninger:
 Personal Digital Cellular
 Professional Darts Corporation – en professional darts organisation.
 Professional Developers Conference – en Microsoft konference for software udviklere.